CASTOR1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 329 амінокислот, а молекулярна маса — 36 275.

Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки